Dmitriy Shevchenko (né en 1968), athlète russe
Dmitriy Shevchenko (né en 1967), escrimeur russe